Місячний сарос 126 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебуває у вузлі, що сходить. Вона почалась 18 липня 1228 року, коли Місяць ледь торкнувся північного краю земної півтіні, і завершиться 19 серпня 2472, коли Місяць востаннє торкнеться її південного краю. Серія містить 70 затемнення, які відбуваються через кожні 18 років 11 днів, і триватиме 1244 роки.

Серія містить 14 повних затемнень від 19 червня 1769 до 9 листопада 2003, 8 часткових перед повними від 24 березня 1625 до 9 червня 1751 і 19 часткових після повних від 19 листопада 2021 до 5 червня 2346.

Попереднім було останнє у серії повне затемнення 9 листопада 2003 і наступним буде перше з другої серії часткових затемнень 19 листопада 2021.

Найдовшим у серії повним затемненням було 36-е, яке відбулось 13 серпня 1859 і тривало 106,6 хвилини.

Список

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 126 

Місячні сароси